Индивидуальная гонка среди женщин на Чемпионате Европы по шоссейному велоспорту прошла 15 сентября 2016 года. Для велогонщиц женской элиты  данное соревнование на Чемпионате Европы проводилось впервые. Одновременно в гонке принимали участие велогонщицы в возрасте до 23-лет, которые, помимо генеральной классификации, также имели отдельную классификацию в данной возрастной категории, с определением среди них победителей. Всего в гонке приняло участие 52 велогонщицы. Дистанция составила 25,4 км.
Титул чемпионки Европы завоевала голландская велогонщица Эллен ван Дейк, которая на 18,4 секунды опередила свою соотечественницу Анну ван дер Брегген. Россиянка Ольга Забелинская стала третьей.

Итоговая классификация

Ссылки 
 Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту 2016 Женщины Элита Индивидуальная гонка на сайтах статистики •  ProCyclingStat